Nositelky jména Šarlota Pruská:
 Šarlota Pruská (1798–1860), provdaná ruská carevna Alexandra Fjodorovna, dcera pruského krále Fridricha Viléma III. a manželka cara Mikuláše I.
 Šarlota Pruská (1860–1919), provdaná sasko-meiningenská vévodkyně, dcera pruského krále Fridricha III. a manželka vévody Bernarda III.
Šarlota Pruská (1831–1855), dědičná princezna Sasko-meiningenského vévodství, první manželka Jiřího II. Sasko-Meiningenského